De Las Vegas Raiders (of simpelweg de Raiders) is een professioneel American footballteam uit Las Vegas, Nevada. Ze komen uit in de Western Division van de American Football Conference (AFC), wat onderdeel is van de National Football League (NFL).

Het team begon in 1960 te spelen in de American Football League. Oorspronkelijk zou Oakland helemaal geen AFL-team toegewezen krijgen, maar toen een van de acht potentiële teams zich terugtrok, waren er slechts zeven teams over. Op last van de eigenaar van de Los Angeles Chargers zou dit team ook in Californië komen, waardoor Oakland uiteindelijk werd gekozen als locatie voor het achtste team. In de AFL waren de Raiders een van de succesvollere teams: de laatste drie jaar stonden ze telkens in de finale, maar enkel in 1967 werd die gewonnen. Hierdoor mochten ze wel meedoen aan de tweede editie van de Super Bowl, die echter werd verloren van de NFL-kampioen Green Bay Packers. In 1970 fuseerden de AFL met de NFL, waardoor de Raiders in de NFL kwamen te spelen. Dit was in het begin zeer succesvol: in 1976/1977 en in 1980/1981 werd de Super Bowl gewonnen. In 2002/2003 haalde het team voor de vijfde keer de Super Bowl, maar die wedstrijd werd verloren. Dat was tevens het begin van een slechte periode voor de Raiders, want sindsdien hebben ze zich nooit meer geplaatst voor de play-offs en zelfs geen enkel seizoen een winning record (meer zeges dan nederlagen) behaald.

Op 19 januari 2017 hebben de Raiders officieel een verzoek bij de eigenaren ingediend om voor aanvang van het seizoen in 2020 te verhuizen naar Las Vegas. Na de verhuizing zullen ze dan bekend staan als de Las Vegas Raiders. Naar alle waarschijnlijkheid zullen ze vanaf dan in het nieuw te bouwen Las Vegas football stadium gaan spelen.

Naam 
Een wedstrijd om het team een naam te geven, leverde de naam Señors op als winnaar. Het was een verwijzing naar de Spaanse kolonisten in Noord-Californië, maar de naam werd al gauw bespot. Een journalist van de Oakland Tribune, de plaatselijke krant, gaf nog een reden om de naam te veranderen: het lettertype dat zijn dagblad gebruikte voor de krantenkoppen, had de letter N met tilde niet. Vanwege de commotie rond de naam, besloten de eigenaars om de naam te veranderen naar Raiders, een van de andere namen die in de wedstrijd hoog was geëindigd.

De Raiders heetten aan het begin van hun bestaan de Oakland Raiders, hoewel ze de eerste twee seizoenen in San Francisco speelden. Van 1962 tot 1981 speelden ze in Oakland. In 1982 verhuisde de eigenaar het team van Oakland naar Los Angeles, Californië en de naam werd veranderd in Los Angeles Raiders, waar het team een jaar later hun derde Super Bowl wisten te winnen. In 1995 werd besloten om weer terug te keren naar Oakland, waarbij de naam werd teruggedraaid naar Oakland Raiders. Na meerdere jaren van mislukte pogingen om het Oakland–Alameda County Coliseum op te knappen, werd in 2017 besloten om naar Las Vegas te verhuizen. Ze werden omgedoopt tot de Las Vegas Raiders en speelden daar hun eerste seizoen in 2020.

Stadion 
In hun eerste seizoen speelden de Raiders in het Kezar Stadium te San Francisco, dat ze deelden met de San Francisco 49ers van de NFL. Een jaar later verhuisden ze naar het Candlestick Park in diezelfde stad, maar ook dat stadion bleef slechts één seizoen hun thuis. Pas in 1962 speelden ze voor het eerst in Oakland, hoewel het het Frank Youell Field slechts een tijdelijk onderkomen was. In 1966 was het Oakland–Alameda County Coliseum klaar en dat is tot 1982 hun thuisstadion geweest (momenteel is de naam O.co Coliseum). Tijdens de periode in Los Angeles speelde het team in het Los Angeles Memorial Coliseum speelde. Toen ze in 1995 terugkeerden naar Oakland keerden ze ook terug naar het Oakland–Alameda County Coliseum, wat voor maar liefst $220 miljoen dollar was opgeknapt. Het stadion werd echter meermaals genoemd als een van de slechtste stadions uit de NFL en in 2009 werd er alweer gezocht naar nieuwe mogelijkheden. Het opknappen van het huidige stadion bleek niet mogelijk en in 2017 werd besloten om te verhuizen naar Las Vegas. Hier speelden ze in 2020 hun eerste seizoen in het Allegiant Stadium.

Resultaten

Eregalerij 
Super Bowls (3)
 1976, 1980, 1983

Conference-titels (4)
 1976, 1980, 1983, 2002

AFL-titels (1)
 1967

Divisie-titels (3+12)
 1967, 1968, 1969, 1970, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1983
 1985, 1990, 2000, 2001, 2002

Deelnames play-offs (3+20)
 1967, 1969, 1969, 1970, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977
 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1990, 1991, 1992, 2000, 2001
 2002, 2016, 2021

Externe link 
 Officiële website

National Football League
Amerikaanse American footballclub
Sport in Oakland
Sportclub in Las Vegas